Brateș több romániai település neve:

 Barátostelep, Neamț megye
 Barátos, Kovászna megye
 Brateş, Neamț megye